Jan Nepomuk Kubíček (1801 — 1880) foi um dos bisavós do ex-presidente brasileiro Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Kubíček era um imigrante checo originário de Třeboň (sul da Boêmia) e, ao emigrar para o Brasil, estabeleceu-se no estado de Minas Gerais.

K
Mortos em 1880